Blyxa är ett släkte av dybladsväxter. Blyxa ingår i familjen dybladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dybladsväxter
Blyxa